Alexandru Neagu se poate referi la:
 Alexandru Cătălin Neagu (1993 - ), fotbalist
 Alexandru Neagu (fotbalist) (1948 - 2010), fotbalist
 Alexandru D. Neagu (1903 - 1991), economist, ministru de finanțe